Hyriidae är en familj av musslor. Hyriidae ingår i ordningen Unionoida, klassen musslor, fylumet blötdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Hyriidae 2 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Musslor
Hyriidae